Haykavan, communauté rurale d'Armavir, en Arménie.
 Haykavan, communauté rurale du Shirak, en Arménie.